Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 20 och 31 juli 2023. Gruppen består av , ,  och . De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Australien mot Irland

{{Resultat med trupp|id=AUS-IRL
|nr       = 2
|bild     = 
|datum    = 20 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Stadium Australia
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Nigeria mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NGA-CAN
|nr       = 4
|bild     = 
|datum    = 21 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kanada mot Irland

{{Resultat med trupp|id=CAN-IRL
|nr       = 19
|bild     = 
|datum    = 26 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Perth Rectangular Stadium
|spelplats= Perth, Western Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Australien mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=AUS-NGA
|nr       = 22
|bild     = 
|datum    = 27 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Kanada mot Australien

{{Resultat med trupp|id=CAN-AUS
|nr       = 35
|bild     = 
|datum    = 31 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Irland mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=IRL-NGA
|nr       = 36
|bild     = 
|datum    = 31 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023